Damiano Zenoni (Trescore Balneario, 23 de abril de 1977) é um ex-futebolista italiano que atualmente é diretor esportivo, atuava como meio-campista.

Carreira 
Damiano Zenoni, jogou apenas uma partidas com a Azurra, contra a Inglaterra em uma vitória por 1-0 em 2000.

Naturais de Trescore Balneario
Futebolistas da Itália
Futebolistas da Atalanta Bergamasca Calcio
Futebolistas da Unione Sportiva Pistoiese 1921
Futebolistas da Udinese Calcio
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Piacenza Calcio
Jogadores da Seleção Italiana de Futebol
Treinadores de futebol da Itália